BIM est un sigle qui signifie :

 boucle d'induction magnétique, un système d'aide pour les personnes malentendantes disposant d'un appareil auditif adapté ;
 bénéficiaire de l'intervention majorée, ex-VIPO ;
 bataillon d'infanterie de marine, qui deviendra le bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique, une unité des Forces françaises libres ;
 brigade d'infanterie de montagne, dans l'armée de terre française ;
 Banque internationale pour le Mali ;
 Building Information Modeling ;
 BCL2L11, un gène humain de la famille de gènes Bcl-2.
 bulletin d'information matinal.
 bulletin d'information municipal.
 Biennale de l'Image en Mouvement créée par le Centre pour l'Image Contemporaine, puis repris par le Centre d'Art Contemporain de Genève.

BiM est une abréviation qui peut signifier :
 Binary MPEG, un format pour XML.

BIM est un code qui peut signifier :
 .

Bim est un nom :
 Bim Skala Bim, un groupe de ska punk;
 Bim le petit âne, un conte de Jacques Prévert et une adaptation cinématographique de 1950 ;
 BIM, une enseigne de grande distribution hard discount turque.
 
Bim ! ou Biiim ! peut également faire référence à :
 une interjection indiquant que quelque chose de prévisible (en général positif) vient de se produire.